Burca bezeichnet:
 Titularbistum Burca, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Burca (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea (Rumänien)

Burca, Búrca oder Burcă ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin de Burca (* 1975), deutscher Videokünstler, siehe Bárbara Wagner & Benjamin de Burca
 Déirdre de Búrca (* 1963), irische Politikerin
 Méabh De Búrca (* 1988), irische Fußballspielerin
 Mihai Burcă (1914–1994), rumänischer General
 Ovidiu Burcă (* 1980), rumänischer Fußballspieler
 Sergiu Burcă (* 1961), moldauischer Politiker

Siehe auch:
 Burka (Begriffsklärung)